Westborough peut désigner : 

 Westborough, une ville du comté de Worcester dans le Massachusetts aux États-Unis.
 , une census-designated place de la ville de Westborough dans le Massachusetts aux États-Unis.
 Westborough, un village du South Kesteven en Angleterre.
 , un quartier au nord de Guildford en Angleterre.